Knezović (prezime)
Knezi, hrvatska plemićka obitelj iz Bačke, nekada oblika prezimena Knezović